

Localidades
Mortágua — vila e município de Portugal
Mortágua (freguesia) — freguesia extinta do município de Mortágua, Portugal
União das Freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça — freguesia do município de Mortágua, Portugal

Pessoas
Camilo Mortágua (1934– ) — político português
Cristina Mortágua (1970– ) — atriz brasileira
Joana Mortágua (1986– ) — política portuguesa
Mariana Mortágua (1986– ) — política portuguesa

Outros
Mortágua Futebol Clube — clube desportivo

Desambiguação